

Highwood (Illinois), ville en Illinois aux États-Unis

Highwood, hameau dans le Hampshire, en Angleterre

Rivière Highwood dans la province canadienne de l'Alberta
 Highwood (circonscription électorale) en Alberta